

Biologia 
 Narragansett Pacer – razza di cavallo
 Tacchino di Narragansett – razza di tacchino

Geografia 
 Narragansett – città nella contea di Washington, nello Stato di Rhode Island (Stati Uniti d'America)
 Baia di Narragansett – baia di Rhode Island
 Narragansett Pier – census-designated place di Rhode Island

Altro 
 Narragansett – popolazione indigena del Nord America
 Lingua Narragansett – lingua parlata dall'omonima popolazione